Ring of changes (Gary Wright), album uit 1972 van Gary Wriht en Wonderwheel, in 1972 opgenomen, uitgebracht in 2016
Ring of changes (BJH), album uit 1983 van Barclay James Harvest